Editorial Bosch
 FC Den Bosch
 Toponímia:
 Den Bosch, ciutat neerlandesa
 Cala en Bosch
 Biografies:
 Andreu Bosch, diversos personatges
 Antoni Bosch-Veciana (Terrassa, 1951), filòsof català
 Antoni Bosch i Cardellach
 Albert Bosch i Fustegueras
 Albert Bosch Riera
 Alexandre Bosch i Catarineu
 Alfred Bosch i Pascual
 Carl Bosch
 Carles Bosch, diversos personatges
 Crisant Bosch i Espín
 Emili Bosch i Roger
 Eulàlia Bosch
 Eusebi Bosch i Humet
 Fàtima Bosch i Tubert
 Fernando Bosch Tortajada
 Francesc Bosch i Morata
 Francisco Javier Bosch Marín
 Frederic Bosch i Serra
 Gerard Bosch van Drakestein
 Gràcia Bosch i Agustí
 Hieronymus Bosch, pintor neerlandès
 Jacinto Bosch Vilá
 Jaume Bosch, diversos personatges
 Jean van den Bosch
 Joan Bosch i Palau
 Joan Bosch Verdalet
 Jordi Bosch i Palacios
 José Bosch Marí
 Josep Bosch i Carbonell
 Juan Bosch
 Lolita Bosch
 Lydia Bosch
 Llorenç Milans del Bosch i Mauri
 Lluís Bosch Albert
 Lluïsa Bosch i Pagès
 Manel Bosch i Bifet
 Miquel Bosch i Jover
 Miquel Bosch Flexas
 Narcís Bosch
 Pia Bosch i Codolà
 Pere Bosch, diversos personatges
 Ròmul Bosch i Alsina
 Xavier Bosch i Sancho
 Xavier Bosch i Garcia
 Miscel·lània: Procés Haber-Bosch
 Robert Bosch GmbH, multinacional d'enginyeria i electrònica alemanya